Termenul „Korn” se poate referi la:

 Korn (trupă muzicală) din California
 Korn (râu) din Ardeni
 Secară în limba germană

Toponime germane
Nume de familie germane